Jienense, jiennense, giennense o jaenés (todas ellas formas recogidas por el DRAE) puede hacer referencia a:

La persona natural de la ciudad de Jaén, Andalucía, España.
La persona natural de la provincia de Jaén (España), Andalucía.